Il singolare del torneo di tennis Banja Luka Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Konstantinos Economidis che ha battuto in finale Iván Navarro 7-66, 6-4.

Teste di serie 

 Óscar Hernández (semifinali)
 Iván Navarro (finale)
 Federico Luzzi (quarti di finale)
 Mathieu Montcourt (secondo turno)

 Oliver Marach (primo turno)
 Éric Prodon (primo turno)
 Stefano Galvani (primo turno)
 Paolo Lorenzi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Banja Luka Challenger 2007